Солдат будущего:

 Солдат будущего — концепция и проекты по увеличению производительности и эффективности отдельно взятого военнослужащего.
 Солдат будущего — пошаговая стратегия, разработанная в 1996 году Иваном Гудковым для персонального компьютера семейства ZX Spectrum.
 Солдаты будущего — четырёхсерийное аниме в формате OVA режиссёра Сэйдзи Мидзусимы.
 Капитан Пауэр и солдаты будущего — фантастический телесериал.